Тур Эритреи () — шоссейная многодневная  велогонка,  проходившая по территории Эритреи с 1946 по 2017 год.

История 
Впервые гонка была проведена в 1946 году под названием Giro dell'Eritrea, когда страна была итальянской колонией при поддержки местной итальянской общины. Её маршрут состоял из 5 этапов включая горное восхождение до Нэфасит, а общая протяжённость дистанции составила 570 км. Участие в ней приняло 34 велогонщика (все итальянцы). Местным гонщикам участвовать не разрешили. Победу на ней одержал итальянец Барила Нунцио из команды AC Piemonte. Закончить гонку удалось 12 гонщикам.

В 1947 году гонка была не состоялась из-за из-за нарастающего конфликта в районе Эритреи, оккупированной Великобритании. Тем не менее, была проведена сокращенная гонка под названием Giro delle 3 valli, победу на которой одержал итальянец Эсмилес Золи. В последующие годы из-за растущей политической напряженности по поводу судьбы бывшей итальянской колонии были проведены соревнования по велоспорту в классическом стиле, в которых начали участвовать эритрейские велосипедисты. 

После 55-летнего перерыва в 2001 году, по случаю десятой годовщины независимости Эритреи, гонка была снова организована. Изначально в ней участвовали только гонщики из Эритреи.

В 2009 году гонка стала международной и вошла в календарь Африканского тура UCI с категорией 2.2.

В 2014 и 2015 годах не проводилась как и другие эритрейские гонки. В 2016 году была возобновлена. В 2017 году прошла в очередной раз и после этого больше не проводилась.

Маршрут гонки до 2008 года включительно состоял из 9 этапов общей протяжённостью почти 1200 км и включал день отдыха. С 2009 года маршрут стал состоять из 5 этапов общей протяжённостью от 600 до 700 км. Дистанция гонки пролегала по разнообразным ландшафтам — от пустынного побережья Красного моря с высокой влажностью на востоке (в районе города Массауы) до центрального нагорья с прохладным климатом и пологими подъёмами (до 7%) на высоту 2400 м  на западе (в районе города Асмэры). 

Время проведения гонки постоянно менялось — оно было с февраля по июль и в декабре. Организатором выступала Национальная федерация велосипедного спорта Эритреи (ENCF).

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Тур Эритреи на ProCyclingStats
 Тур Эритреи на Cycling Archives
 Тур Эритреи на CQranking
 Тур Эритреи на Memoire du cyclisme
 Тур Эритреи на Cycle Base
 Тур Эритреи на First Cycling